Alexius ist der Name folgender Personen:
 Alexius Friedrich Christian (Anhalt-Bernburg) (1767–1834), deutscher Landesfürst
 Alexius von Edessa († um 430), Heiliger mehrerer christlicher Kirchen
 Alexius von Brandenburg († 1192), Bischof von Brandenburg
 Alexius Slaw († nach 1228), bulgarischer Boljar 
 Alexius von Tamsweg († 1529), Heiliger der katholischen Kirche
 Alexej Biakont (1296–1378), Metropolit von Moskau, Heiliger d. orthodox. Kirchen
 Alexius I. (1877–1970), Patriarch von Moskau
 Alexius II. (1929–2008), Patriarch von Moskau

Familienname:
 Franz Alexius (1922–1997), deutscher Fußballspieler
 Kaspar Alexius (1581–1626), Schweizer reformierter Pfarrer und Theologe

Siehe auch:
 Alexiuskirche (St. Alexius)
Alexios